Le Championnat d'Europe de hockey sur gazon masculin 2009, douzième du nom, s'est tenu du 22 au 30 août à Amsterdam (Pays-Bas). Il rassemblait les huit meilleures formations du Vieux continent. 

Le tournoi a été remporté par l'Angleterre, qui conquérait ainsi son premier sacre européen.

Stade 
Toutes les rencontres ont été jouées au Wagener Stadium, sur l'unique terrain d'honneur.

Cérémonie d’ouverture 
La cérémonie d’ouverture a eu lieu à l’hôtel en présence de toutes les équipes. Les capitaines de chaque équipe ont été réunis pour la traditionnelle photo des capitaines. C'est Matthieu Durchon qui y représentait la France.

Phase de poules

Phase de classement 
Les matchs joués lors des poules de qualifications entre équipes du même groupe sont repris dans le classement de cette poule (France - Pologne et Belgique - Autriche).

Les équipes d'Autriche et de Pologne sont reléguées en championnat d'Europe B.

Phase finale

Classement final

Voir aussi

Articles connexes 
Championnat d'Europe de hockey sur gazon féminin 2009
Championnat d'Europe de hockey sur gazon

Lien externe 
 Site officiel de la compétition

Références 

2009
Hockey sur gazon
Hockey sur gazon 2009
Europe M 2009
Europe masculin
Sport aux Pays-Bas en 2009
Sport en août 2009